Jari ist:
 Rio Jari, ein Nebenfluss des Amazonas in Brasilien
 Jari (Rio Grande do Sul), eine Gemeinde im Westen des brasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul
 Jari (Vorname), ein finnischer männlicher Vorname
 JARI, Japan Automobile Research Institute

Siehe auch:
 Jari-Projekt
 Jary
 Yari (Begriffsklärung)

Abkürzung